Грюнов:

 Грюнов (Мекленбург) — коммуна в Германии.
 Грюнов (Пренцлау) — коммуна в Германии.